Čović Polje peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Čović Polje, un village situé dans la municipalité de Donji Žabar et dans la République serbe de Bosnie ;
Čović Polje, un village situé dans la municipalité d'Orašje, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.